Костел — римсько-католицька церква в селі Скородинцях Тернопільської области України.

Відомості 
 1925 — засновано парафію.
 12 жовтня 1910 — освячено наріжний камінь під будівництво філіального костелу.
 27 вересня 1910 — здійснено чин освячення хреста, який мав увінчати вежу храму.
 1911 — відсвятковано перший відпуст.
 1912 — споруджений та освячений неоготичний храм архієпископом Йосифом Більчевським.
 У радянський період використовувався як колгоспний склад, а потім — святиня перетворилась на руїну.
 2010—2012 — храм передано греко-католицькій громаді, яка відремонтувала храм.

Джерела 
 Скородинці. Колишній костел (титул не відомий)  // Костели і каплиці України.

Культові споруди, побудовані 1912
засновані в Україні 1912